Molti musei portano il nome di Musée d'art et d'histoire in Europa:
 Musée d'art et d'histoire di Cholet
 Musée d'art et d'histoire di Cognac
 Musée d'art et d'histoire di Ginevra
 Musée d'art et d'histoire di Langres
 Musée d'art et d'histoire di Lisieux
 Musée d'art et d'histoire di Meudon
 Musée d'art et d'histoire di Narbonne
 Musée d'art et d'histoire di Neuchâtel
 Musée d'art et d'histoire di Saint-Brieuc
 Musée d'art et d'histoire di Saint-Denis